Schiøtz se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Arne Schiøtz
 Ludvig Theodor Schiøtz